Мото Гран-Прі Великої Британії 2014 року, офіційна назва Hertz British Grand Prix — дванадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 29—31 серпня 2014 року на автомотодромі Сільверстоун, розташованому поруч з однойменним селом у Великої Британії.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 118 км (20 кіл).

Травмованого Нікі Хейдена продовжував заміняти Леон Кам'є.

На старті гонки в лідери заїзду вирвався Хорхе Лоренсо, його основним переслідувачем став Марк Маркес. За 3-тє місце вели боротьбу група з трьох гонщиків: Валентіно Россі, Андреа Довіціозо та Дані Педроса. У другій половині гонки, на 14-му колі Маркес зміг обігнати Лоренсо, так вони і фінішували, тоді як за третє місце точилася боротьба: перші чотири кола попереду групи їхав Довіціозо, після чого його зміг пройти Россі. З 9-го по 13-те коло третім їхав Педороса, але допустив помилку, внаслідок чого його змогли пройти обиох талійцяыв хоча на останньому колі Педроса все ж зміг обігнати Довіціозо та зайняти 4-те місце.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 106,2 км (18 кіл). У гонці по вайлд-кард стартували 50-річний гонщик Джеремі Маквільямс, а також Дакота Мамола, син легендарного мотогонщика Ренді Мамоли.

На початку гонки вперед вирвався Міка Калліо, за яким сформувалася група з 5 гонщиків у складі лідера сезону Тіто Рабата, володаря поула Йоана Зарко, Маверіка Віньялеса, Йонаса Фольгера та Сімоне Корсі. Калліо намагався збільшити відрив від групи переслідувачів, тоді як за 2-ге місце йшла запекла боротьба — претенденти мінялися місцями чи не на кожному колі. Фін за 5 кіл до фінішу зумів піти у відрив майже на 2 секунди; здавалось, що він і переможе у цій гонці. Проте у групі переслідувачів виявився головний претендент, Тіто Рабат, який пішов у відрив від решти та кинувся наздоганяти Калліо. Його підтримав Віньялес, який вийшов на 3-тє місце. На передостанньому колі Рабат наздогнав Калліо. Вони кілька разів обігнали один одного, в результаті чого сильнішим виявися іспанець, який і перетнув фінішну пряму першим. Всього трійку лідерів розділило 0,2 секунди.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 100,3 км (17 кіл).

У Великій Британії гонка в класі Moto3 проходила, що незвично, після змагань в класі MotoGP. Володар поулу, іспанець Алекс Рінс вже зі старту захопив лідерство у заїзді. Йому навздогін кинулись Алекс Маркес, Енеа Бастіаніні та Мігель Олівейра. Ця група до фінішу дещо відірвалась від переслідувачів, лідер заїзду мінявся чи не на кожному колі. Проте на фініші більш успішним виявився Рінс. Цією перемогою він реабілітувався за прикрий інцидент, який трапився на попередньому етапі у Чехії, коли він за коло до фінішу достроково почав святкувати перемогу.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Рекорди 
 У класі MotoGP Марк Маркес здобув 11 перемогу у сезоні, повторивши за кількістю перемог протягом одного сезону досягнення Джакомо Агостіні (1972) та Валентіно Россі (2002 та 2005). Більше них перемог за один сезон здобув лише Мік Дуейн — 12 (у сезоні 1997).

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Великої Британії
2014
Велика Британія
Серпень 2014